Кла́вдия Ива́новна Смирно́ва (1909—1976) — заслуженный учитель РСФСР.

Биография 
С 1927 года работала учителем начальных классов в Казахской ССР. В 1937 году переехала в посёлок Белоомут Луховицкого района Московской области, где сначала работала учителем, а с 1949 по 1957 год — директором школы. Её именем названа одна из улиц в посёлке Белоомут.

Награды 
 два ордена «Знак Почёта»
 звание Заслуженный учитель школы РСФСР

Литература 
 Этюды из летописи созидания//Энциклопедия Луховицкого района Московской области. — М., 2000

Примечания 

Персоналии:Белоомут
Заслуженные учителя школы РСФСР
Директора школ